Elmadağ (district), een district van de Turkse provincie Ankara
Elmadağ (stad), de hoofdplaats van het district